Sanmauresi – abitanti di San Mauro Cilento
Sanmauresi – abitanti di San Mauro Forte
Sanmauresi – abitanti di San Mauro La Bruca
Sanmauresi – abitanti di San Mauro Marchesato
Sanmauresi – abitanti di San Mauro Torinese